Патио Иглесија има више значења:

 Патио Иглесија (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Патио Иглесија (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику